Шмаре може да се отнася за:

 Шмаре – село в Словения, Горишка, община Айдовшчина
 Шмаре – село в Словения, Обално-крашки регион, община Копер
 Шмаре – село в Словения, Югоизточна Словения, община Шентерней